Угловка — топоним в России:
 Угловка — деревня в Петуховском районе Курганской области, упразднена в 1969 г.
 Угловка — посёлок городского типа в Окуловском районе Новгородской области.
 Угловка — деревня в Угличском районе Ярославской области.
 Угловка — станция Московского региона Октябрьской железной дороги.